Station Meszno - station in onderstaande plaats
 Meszno (Ermland-Mazurië) - plaats in Polen